Kolkata, korábbi neve Kalkutta (angolosan Calcutta), Kolkata körzet, Nyugat-Bengál, India
 Kolkata körzet, Nyugat-Bengál, India
 Calcutta (Indiana), USA
 Calcutta (Nyugat-Virginia), USA
 Calcutta (Ohio), USA
 Calcutta (Suriname)
 Calcutta (Belize)